Această pagină conține o listă de localități dispărute de pe teritoriul actual al Republica Moldova.

La momentul creării (2015) lista cuprindea doar localitățile care au încetat să mai existe după data de 1 septembrie 1957.

Localități comasate după 1945 
În acest tabel sunt listate satele a căror existență a încetat odată cu comasarea lor cu alte localități. Lista conține denumirile în română și rusă ale satelor desființate, data adoptării legilor sau hotărârilor relevante și denumirea localităților cu care comasarea a avut loc.

Pe un fundal colorat distinctiv sunt prezentate satele care au fost restabilite (la începutul anilor 1990). Cu italic sunt indicate localitățile care în prezent se află sub controlul autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene.

{|class="wikitable sortable"
! Denumire
! Data comasării
! Localitatea cu care a fost comasată
|-
| Acui de SusAcui de JosAcui de Mijloc
| 05.07.1958
| Acui
|-
| Alexăndrești
| 01.07.1965
| Burlacu
|-
| Alexeevca
| 11.06.1964
| or. Bucovăț
|-
| Antonovca
| 11.06.1964
| or. Camenca
|-
| Afumați
| 23.01.1965
|Șișcani
|-
| Bagdasarovca
| 27.02.1968
|Zăzulenii Noi
|-
| Badîcul Nou
| 05.07.1958
|Badicul Moldovenesc
|-
| Berești
| 28.01.1972
| or. Ungheni
|-
| Bertovca
| 12.04.1977
| Sărata Nouă
|-
| Bogsănești
| 27.02.1968
| Semeni
|-
| style="background:#D0D0D0"|Bocșa
| style="background:#D0D0D0"|01.07.1965
| style="background:#D0D0D0"|Risipeni
|-
| Bolișoi Fontan
| 12.02.1975
| or. Dubăsari
|-
| Borisovca
| 16.02.1976
| Lidovca
|-
| Broscari
| 23.01.1965
| Munteni
|-
| Bujerovca
| 21.12.1960
| or. Soroca
|-
| Bulgărica
| 12.04.1977
| Sărata Nouă
|-
| Buruian
| 19.01.1961
|Stăuceni
|-
| Butuceni
| 11.06.1964
|Cîrpești
|-
| Buhta
| 21.09.1970
| Andreevca
|-
| Vadu Nou
| 22.08.1968
| or. Vadul lui Vodă
|-
| Văleni
| 21.09.1970
|Dominteni
|-
| Valea Perjei VecheValea Perjei Nouă
| 21.09.1970
| Valea Perjei
|-
| Varșavca
| 13.01.1971
|Pîrlița
|-
| Clococenii de Sus
| 27.02.1968
|Balatina
|-
| Cotiujenii de Sus
| 11.06.1964
|Cotiujenii Mari
|-
| style="background:#D0D0D0"|Popeștii de SusPopeștii de Jos
| style="background:#D0D0D0"|13.01.1971
| style="background:#D0D0D0"|Popești
|-
| Unghenii de Sus
| 11.06.1964
| or. Ungheni
|-
| Bisericuța de SusBisericuța de Jos
| 23.01.1965
|Orehovca
|-
| style="background:#D0D0D0"|Victorovca
| style="background:#D0D0D0"|05.07.1958
| style="background:#D0D0D0"|Ciobalaccia
|-
| Viliams (Williams)Chetros-Bîc
| 13.09.1962
| Chetrosu
|-
| Vladimirovca
| 27.02.1968
|Agronomovca
|-
| style="background:#D0D0D0"|Vulpești
| style="background:#D0D0D0"|16.02.1976
| style="background:#D0D0D0"|Mănoilești
|-
| Bîcovo
| 05.07.1958
|Crihana Veche
|-
| style="background:#D0D0D0"|Hănăsenii de PădureTătărășeni
| style="background:#D0D0D0"|21.09.1979
| style="background:#D0D0D0"|Hănăseni
|-
| Hamza
| 23.01.1965
|Purcari
|-
| Garbuzî (Harbuji)
| 23.01.1965
| Frunză
|-
| Ghibani
| 05.07.1958
|Baurci-Moldoveni
|-
| Grătiești
| 19.01.1961
|Stăuceni
|-
| Gromodzeanî
| 05.07.1968
|Beleavinți
|-
| Gura Largă
| 05.07.1958
|Larga Nouă
|-
| Gîrlea
| 23.01.1965
|Costești
|-
| Dăncuța
| 23.01.1965
| Dancu
|-
| Dănuțeni
| 11.06.1964
| or. Ungheni
|-
| Dimitrovca
| 23.01.1965
| or. Căinari
|-
| Dmitrovca
| 16.02.1976
|Lidovca
|-
| Dealu Nant
| 11.06.1964
|Fuzăuca
|-
| Jurca
| 25.03.1987
| Mihailovca
|-
| Zacrepostnaia Slobodca
| 00.00.1960
| or. Tiraspol
|-
| Zalucea
| 05.07.1968
|Drepcăuți
|-
| Zgura
| 21.09.1970
|Zgurița
|-
| Ivanușca
| 13.04.1964
| or. Rîșcani
|-
| Izvoare
| 21.09.1970
| Andreevca
|-
| Caitanovca
| 11.06.1964
| Vadul Turcului
|-
| Calea NouăGoteștii NoiConstantinovca Nouă
| 05.07.1958
| Gotești
|-
| style="background:#D0D0D0"|CăpreștiProdăneștii Noi
| style="background:#D0D0D0"|11.06.1964
| style="background:#D0D0D0"|Prodănești
|-
| Carantin
| 08.09.1971
| Dzerjinscoe
|-
|Cartofleanca
| 21.09.1970
| Cotova
|-
| Cartofleanca
| 27.02.1968
| Măgurele
|-
| st. c.f. Căușeni
| 21.09.1970
| or. Căușeni
|-
| Chetrosu
| 11.06.1964
| Izvoare
|-
| Cneazevca-1Cneazevca-2
| 03.02.1986
|Cneazevca
|-
| Coada Iazului
| 11.06.1964
| Bălțata
|-
| Cococeni
| 03.02.1986
| Voinescu
|-
| Colcatovaia Balca
| 00.00.1957
| or. Tiraspol
|-
| Comarovca
| 27.02.1968
|Morenii Noi
|-
| st. c.f. Comrat
| 31.05.1978
| or. Comrat
|-
| Copăceanca
| 13.04.1964
| or. Rîșcani
|-
| Coteni
| Котены
| Izvoare
|-
| Crasnîi Cut
| 13.04.1977
| Harmațca
|-
| Cupciniașezarea de pe lângă fabrica de zahăr din Brătușeni
| 13.04.1964
| or. Cupcini
|-
| Cureni
| 23.01.1965
| Constantinovca
|-
| Lesnaia Storona
| 11.06.1964
|Șaptebani
|-
| st. c.f. Lipcani
| 13.01.1971
| or. Lipcani
|-
| Lozeni
| 21.09.1970
| Mîndîc
|-
| style="background:#D0D0D0"|Lunga
| style="background:#D0D0D0"|25.03.1987'
| style="background:#D0D0D0"|or. Dubăsari|-
| LuceafărMitocul Nou
| 22.01.1992
| Pelivan
|-
| Măcărești
| 11.06.1964
|Cîrpești
|-
| Manoilești
| 23.01.1965
|Văsieni
|-
| Malinovscoe
| 15.04.1958
| or. Rîșcani
|-
|Puținteii Mici
| 21.09.1970
|Puțintei
|-
| Mătăsar
| 12.04.1977
|Tochile-Răducani
|-
| Micleușeni
| 11.06.1964
| Gherman
|-
| Mihăileni
| 21.09.1970
|Dominteni
|-
| Mihailovca
| 11.06.1964
|Colibabovca
|-
| Mlădinești
| 23.01.1965
| Pașcani
|-
| style="background:#D0D0D0"|Movileni
| style="background:#D0D0D0"|01.07.1965
| style="background:#D0D0D0"|Cuhnești
|-
| Mînzătești
| 27.02.1968
| Berești
|-
| Nazarovca
| 16.02.1976
|Lidovca
|-
| Naslavcea
| 23.01.1965
|Naslavcea (?)
|-
| Clococenii de Jos
| 01.07.1965
|Cuhnești
|-
| Unghenii de Jos
| 11.06.1964
| or. Ungheni
|-
| Nicorești
| 21.09.1970
|Zgurița
|-
| Iserlia NouăSchinoasa Nouă
| 01.07.1965
|Iserlia
|-
| Cania Nouă
| 11.06.1964
| Cania
|-
| Carbolia Nouă
| 05.07.1958
| Budăi
|-
| Cobîlnea NouăCobîlnea Veche
| 28.05.1969
|Cobîlnea
|-
| style="background:#D0D0D0"|Cociulia Nouă
| style="background:#D0D0D0"|12.04.1977
| style="background:#D0D0D0"|Băiuș
|-
| Новая Моловата| 08.09.1971| Comisarovca Nouă|-
| Molodova Nouă
| 08.09.1971
| or. Bălți
|-
| Pelenia Nouă
| 05.07.1958
|Ursoaia
|-
| Iabloana NouăIabloana Veche
| 01.07.1965
|Iabloana
|-
| Hlinaia Nouă| 25.09.1961| a.t.u. Pervomaisc|-
| Hîjdienii Noi
| 01.07.1965
|Hîjdieni
|-
| Grăsenii NoiGrăsenii Vechi
| 16.02.1976
|Grăseni
|-
| Cozmenii Noi
| 13.01.1971
| Pruteni
|-
| Negurenii Noi
| 21.09.1970
|Negureni
|-
| Porumbeștii Noi
| 31.01.1991
|Porumbești
|-
| style="background:#D0D0D0"|Roșieticii NoiRoșieticii Vechi
| style="background:#D0D0D0"|11.06.1964
| style="background:#D0D0D0"|Roșietici
|-
| style="background:#D0D0D0"|Tomeștii Noi
| style="background:#D0D0D0"|27.02.1968
| style="background:#D0D0D0"|Balatina
|-
| Tîrșițeii NoiTîrșițeii Vechi
| 23.01.1965
| Tîrșiței
|-
| Ciocana Nouă
| 16.09.1959
| or. Chișinău
|-
| Ciocîltenii Noi
| 21.09.1970
|Ciocîlteni
|-
| Cioropcanii NoiCioropcanii Vechi
| 16.02.1976
|Cioropcani
|-
| Băcioiul Nou
| 12.06.1961
| or. Chișinău
|-
| Calmațuiul NoiPervomaiscTroian
| 23.01.1965
| Pervomaiscoe
|-
| Comratul NouComratul Vechi
| 13.09.1957
| or. Comrat
|-
| Pavlovca
| 11.06.1964
|Cubolta
|-
| Panteleevca
| 01.07.1965
|Limbenii Noi
|-
| style="background:#D0D0D0"|Paustova
| style="background:#D0D0D0"|28.01.1972
| style="background:#D0D0D0"|Lipnic
|-
| Poieni
| 11.06.1964
| Cunicea
|-
| Progress (a.t.u.)
| 14.01.1994
| or. Orhei
|-
| Recea
| 01.07.1965
| or. Cimișlia
|-
|Samoilovca
| 28.01.1972
| Rudi
|-
| Samsonovca| 21.09.1970| Andreevca|-
| Selement
| 22.10.1973
| Mihailovca
|-
| style="background:#D0D0D0"|SingureniStrîmba
| style="background:#D0D0D0"|06.05.1966
| style="background:#D0D0D0"|Leadoveni
|-
| style="background:#D0D0D0"|Scăieni и Scăieni (așezare)
| style="background:#D0D0D0"|11.06.1964
| style="background:#D0D0D0"|Bezeni
|-
| style="background:#D0D0D0"|Schinoasa
| style="background:#D0D0D0"|23.01.1965
| style="background:#D0D0D0"|Țibirica
|-
|Scroafa
| 10.05.1963
| Troița Nouă
|-
| Slobozia-MoldoveniSlobozia-Ruși| 28.01.1972| or. Slobozia|-
| Slobozia-Prut
| 21.09.1970
|Slobozia Mare
|-
| Slobodca
| 21.03.1968
| or. Orhei
|-
| Ivanovca Veche
| 23.01.1965
|Lipoveni
|-
| Nicolaevca Veche
| 12.02.1976
|Pîrlița
|-
| Sculenii Vechi
| 11.06.1964
| Sculeni
|-
| Ciocana Veche
| 13.01.1971
|Colonița
|-
| Ișcălăul Vechi
| 01.07.1965
| Ișcălău
|-
| Stepanovac
| 06.05.1966
| Ciobanovca
|-
| Stepnoi

| 01.07.1965
| Petrunea
|-
| Stodolina
| 17.01.1969
| Lalova
|-
| style="background:#D0D0D0"|Stolniceni
| style="background:#D0D0D0"|16.02.1976
| style="background:#D0D0D0"|Cioropcani
|-
| st c.f. Stolniceni
| 27.10.1980
| Cioropcanidar acum face parte din satul Stolniceni
|-
| style="background:#D0D0D0"|Tălăiești
| style="background:#D0D0D0"|23.01.1965
| style="background:#D0D0D0"|Crasnoarmeiscoe
|-
| Taraclia
| 11.06.1964
| or. Taraclia
|-
| Tigheceanca
| 11.06.1964
| or. Leova
|-
| Tirașpolea
| 11.06.1964
| or. Ceadîr-Lunga
|-
| Topor
| 23.01.1965
| Cărpineni
|-
| 30 let VLKSM| 27.02.1968| Blijnii Hutor|-
| Trifești
| 05.07.1958
|Moscovei
|-
| Troian-1Troian-2
| 12.04.1977
| Troian
|-
| style="background:#D0D0D0"|Unteni
| style="background:#D0D0D0"|01.07.1965
| style="background:#D0D0D0"|Horești
|-
| Unțești
| 16.02.1976
| Cetireni
|-
| style="background:#D0D0D0"|Flămînzeni
| style="background:#D0D0D0"|23.01.1965
| style="background:#D0D0D0"|Coșcodeni
|-
| style="background:#D0D0D0"|Frăsinești
| style="background:#D0D0D0"|16.02.1976
| style="background:#D0D0D0"|Măcărești
|-
| Frunză
| 24.01.1975
| or. Chișinău
|-
| Fundoi
| 05.07.1958
|Baurci-Moldoveni
|-
| Fînari
| 23.01.1965
|Văsieni
|-
| Făgădău
| 05.07.1958
| Lebedenco
|-
| style="background:#D0D0D0"|Țiganca
| style="background:#D0D0D0"|21.12.1960
| style="background:#D0D0D0"|Stoianovca
|-
| Cebrovo
| 05.07.1968
|Drepcăuți
|-
| Ceucari
| 08.07.1958
| or. Chișinău
|-
| Cioburciu
| 25.09.1961| Pervomaisc|-
| Ciolucani
| 28.01.1972
|Mîndrești
|-
| Șaichi| 23.01.1965| Frunză|-
| Ștefănești
| 21.09.1970
|Moara de Piatră
|-
| Șumanca
| 28.01.1972
| Hristoforovca
|-
|Șureli
| 21.09.1970
|Chetrosu
|-
| Iurovca
| 13.01.1971
|Zolotievca
|-
| Iurievca
| 16.02.1976
|Lidovca
|-
| style="background:#D0D0D0"|Ialpujeni
| style="background:#D0D0D0"|22.10.1973
| style="background:#D0D0D0"|Pervomaisc
|-
|}

 Localități scoase de la evidență după 1945 
În tabelul de mai jos este prezentată o listă de localități care au fost desființate, cu indicarea datei scoaterii din evidență și a ultimului consiliu sătesc (comună) din care a făcut parte satul.

Referințe

Bibliografie
 Eremia, Anatol; Răileanu, Viorica. Localitățile Republicii Moldova. Ghid informativ-documentar, istorico-geografic, administrativ-teritorial, normativ-ortografic''. Chișinău: Litera AVN S.R.L., 2009. p. 156. ISBN 978-9975-74-064-7.
 Молдавская ССР. Административно-территориальное деление / М. Фишман — Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 1988. — 183 с.

Legături externe
 HOTĂRÎRE Nr. 472 din  31.01.1991 cu privire la unele schimbări ale diviziunii administrativ-teritoriale a R.S.S.Moldova și ale denumirilor unor localități și Soviete sătești
 HOTĂRÎRE Nr. 882 din  22.01.1992 privind unele schimbări al diviziunii teritorial-administrative și ale denumirilor unor localități și comune
 HOTĂRÎRE Nr. 99 din  12.05.1994 privind unele schimbări în diviziunea teritorial-administrativă

Istoria Republicii Moldova
Liste de localități din Republica Moldova
Orașe și așezări dispărute